Ружан () — місто в  Польщі, належить до Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Ружан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро